Balajka je příjmení, jež nosí více osobností:

 Bohuš Balajka (1923–1994) – občanským jménem Bohumil Balajka – český literární historik, kritik a prozaik
 Miroslav Balajka (1950–2009) – český televizní a filmový režisér a scenárista
 Petr Balajka (* 1958) – bohemista, polonista, fotograf, redaktor a spisovatel

ženský tvar s přechýlením
 Anetta Balajková (1923–2002) – rozená Heczková – překladatelka krásné literatury z polštiny a tlumočnice